Ratzing ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Haibach im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen.

Der Weiler Ratzing auf der Gemarkung Elisabethszell liegt am östlichen Talhang des Elisabethszeller Bachs und östlich der Kreisstraße SR 13.
Er kam am 1. Januar 1978 durch die Eingliederung der Gemeinde Elisabethszell zu Haibach.

Einwohnerentwicklung

Baudenkmäler 
Siehe: Liste der Baudenkmäler in Ratzing

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort im Landkreis Straubing-Bogen
Ortsteil von Haibach (Niederbayern)